Die 1. Amateurliga Bayern 1950/51 war die 1. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Die Meisterschaft gewann der VfL Neustadt/Coburg, der die anschließende Aufstiegsrunde zur II. Division mit dem dritten Platz beendete, der nicht zum Aufstieg reichte. Der 1. FC Bayreuth durfte an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1951 teilnehmen, scheiterte dort aber bereits in der Vorrunde. Die SpVgg Plattling und der 1. FC Röthenbach mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Für die kommende Saison 1951/52 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga der FC Amberg, der TSV 04 Schwabach, der ATS Kulmbach und der SV Aubing.

Abschlusstabelle 

|}

Ergebnismatrix

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1950/51 bei f-archiv.de
 Tabelle 1950/51 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix 1950/51 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1950/51
1950